Влади́мир Добржа́нский:
 Добржанский, Владимир Александрович (1867—1944) — российский военачальник, генерал-майор.
 Добржанский, Владимир Пантелеймонович (1892—1939) — российский и советский кинооператор.